Die Liste der Fußballspieler mit den meisten Süper-Lig-Einsätzen verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der obersten türkischen Spielklasse im Jahr 1959 mindestens 350 Süper-Lig-Spiele absolviert haben. Derzeit verzeichnet die Liste 75 Spieler, von denen außer der Uruguayer Fernando Muslera alle die türkische Staatsbürgerschaft besitzen. Auf der Liste befinden sich fünf Spieler, die zurzeit in der Süper Lig aktiv ist.

Geschichte 
Der erste Spieler der über 500 Süper-Lig-Spiele vorweisen konnte, war Oğuz Çetin. Am 29. Januar 2021 kam mit Umut Bulut ein weiterer Spieler zu 500 Süper-Lig-Spielen. Drei Wochen später wurde Bulut mit seinem 504 Ligaspiel alleiniger Rekordspieler.

Liste der Rekordspieler 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Fett gedruckte Spieler sind in der aktuellen Spielzeit aktiv, der aktuelle Verein des Spielers ist fett gedruckt, Torhüter sind kursiv dargestellt.

Stand: 13. November 2022 (14. Spieltag der Saison 2022/23)

Aktive Süper-Lig-Spieler mit den meisten Einsätzen 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Der aktuelle Verein des Spielers ist fett gedruckt, Torhüter sind kursiv dargestellt.

Stand: 13. November 2022 (14. Spieltag der Saison 2022/23)

Top-Einsätze der aktuellen Süper-Lig-Mannschaften 
Anmerkung: Je Mannschaft werden die drei Spieler mit den meisten Einsätzen angezeigt. Befindet sich darunter kein Spieler aus dem aktuellen Mannschaftskader, dann wird zusätzlich der Spieler aus diesem Kader angezeigt. Spieler der aktuellen Mannschaftskader sind grau unterlegt.

Stand: 13. November 2022 (14. Spieltag der Saison 2022/23)

Top-Einsätze weiterer Süper-Lig-Mannschaften 
Anmerkung: Je Mannschaft werden die drei Spieler mit den meisten Einsätzen angezeigt.

Siehe auch 
 Süper Lig
 Liste der erfolgreichsten Torschützen der Süper Lig
 Liste der Torschützenkönige der Süper Lig

Weblinks 

 Datenbank auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

Rekordspieler
Super Lig Rekordspieler